Borsukowizna peut désigner en Pologne :

 Borsukowizna, village du powiat de Sokółka, dans la voïvodie de Podlachie
 Borsukowizna, village du powiat de Białystok, dans la voïvodie de Podlachie